Shibaura (Jap.: 芝浦) steht für:
 Shibaura, ein Stadtteil von Tokio, Japan, gelegen im Stadtbezirk Minato
 Shibaura Seisaku-sho, ein japanisches Elektrotechnik- und Maschinenbauunternehmen, seit 1939 Teil von Toshiba